CAF (franska: Confédération Africaine de Football; engelska: Confederation of African Football) är den afrikanska fotbollskonfederationen, grundad .

CAF arrangerar Afrikanska mästerskapet i fotboll för herrar, som är den afrikanska kontinentens mästerskap för herrlandslag, samt de afrikanska ländernas kvalspel till dam-VM, herr-VM och OS.

Medlemmar och regionala förbund 

Under CAF lyder fem regionala fotbollsförbund för Nordafrika, Västafrika, Östafrika, Centralafrika och Södra Afrika, se karta till höger. Dessutom är flera länder medlemmar i UAFA, arabvärldens fotbollsförbund, med nationer från både CAF och den asiatiska motsvarigheten AFC.

Deltagande i världsmästerskapen i fotboll

Världsmästerskapen för herrlandslag 

Följande CAF-medlemmar har deltagit i världsmästerskapen i fotboll. Lagen är sorterade efter antal VM de deltagit i.
De bästa placeringarna i VM nådde Kamerun 1990, Senegal 2002 och Ghana 2010, alla tre tog sig till kvartsfinal.

Förkortningar
KF – Kvartsfinal (1934–1938, 1954–1970, och sedan 1986: direktutslagning, 8 lag; 1974–1978, andra gruppomgången, 8 lag)
O2 – Omgång 2 (1982: andra gruppomgången, 12 lag; sedan 1986: direktutslagning, 16 lag (Åttondelsfinal))
O1 – Omgång 1 (Gruppspel)

Förkortningar
KF – Kvartsfinal
ÅF – Åttondelsfinal (sedan 1986: direktutslagning, 16 lag)
GS – Gruppspel
1U – Första utslagningsomgången (1934–1938 direktutslagning, 16 lag, direkt från start)
   — Arrangör

Världsmästerskapen för damer 
Följande CAF-medlemmar har deltagit i världsmästerskapet i fotboll för damer. Lagen är sorterade efter antal mästerskap de deltagit i. Afrikanska mästerskapet i fotboll för damer fungerar som kval till VM.

Referenser

Anmärkningar

Externa länkar 
CAF:s webbplats